Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie figurowym 2008 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym w kategorii juniorów, które odbywały się od 25 lutego do 2 marca 2008 roku w hali Winter Sports Palace w Sofii.

Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. W mistrzostwach mogli wziąć udział zawodnicy, którzy na dzień 1 lipca 2007 ukończyli co najmniej 13, ale nie więcej niż 19 lat (21 lat w przypadku łyżwiarzy w parach sportowych i tanecznych).

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 

 
Tańcem obowiązkowym była Cha-Cha Congelado, zaś tańcem oryginalnym Folk-Country Dance.

Przypisy

Bibliografia 
 

2008
2008 w łyżwiarstwie figurowym
2008 w Bułgarii
Sport w Sofii